BitTorrent puede referirse a:
 el protocolo BitTorrent, un protocolo para el intercambio de archivos peer-to-peer;
 el programa informático BitTorrent, el cliente BitTorrent original desarrollado por BitTorrent, Inc.;
 BitTorrent, Inc., la empresa que desarrolla y mantiene el protocolo BitTorrent;
 BitTorrent DNA (Delivery Network Accelerator), el sistema de transmisión de vídeos basado en el protocolo BitTorrent.